.ua — национальный домен верхнего уровня для Украины. Домен предназначен для регистрации имён, имеющих отношение к Украине.

Приватные поддомены второго уровня регистрируются только для владельцев соответствующих торговых марок. В утвержденном Регламенте особенностей регистрации приватных доменных имен второго уровня в домене .UA прописано, что доменное имя делегируется исключительно в случае, если оно полностью или его компонент второго уровня (до знака «.», но не включая этот знак) по написанию совпадает со Знаком, права на использование которого на территории Украины принадлежат соответствующему регистранту.

Домены 2 уровня 
Домены общего назначения:

Географические домены:

История 

 1 декабря 1992 — Джонатан Постел (IANA) делегирует домен первого уровня .UA Олегу Волощуку и Игорю Свиридову. Английское название:. UA country code Top Level Domain (. UA ccTLD)
 1995 — Делегированные целевых публичных доменов COM.UA, GOV.UA, NET.UA
 1 декабря 1996 — Делегированные «коротких» (из двух букв) географических доменов-синонимов (km.ua = khmelnytsky.ua и др.)
 1998 — Делегирован целевой публичный домен EDU.UA
 1999 — Делегирован целевой публичный домен ORG.UA
 23 октября 2001 — Делегирован первый частный домен второго уровня — BUSINESS.UA
 1 декабря 2002 — Десять лет со дня делегирования на Украине (1 декабря 1992) домена. UA.
 18 февраля 2004 — Делегирован 1000-й частный домен в домене. UA.
 9 ноября 2006 — Делегирован 20 000-й доменов в домене ORG.UA
 21 июня 2006 — Делегирован 50 000-й домен в домене COM.UA
 12 июля 2006 — Делегирован 200 000-й приватный домен третьего уровня в домене. UA
 17 февраля 2006 — Делегирован первый религиозный публичный домен DOMINIC.UA.
 18 февраля 2009 — Делегирован 400000-й домен в домене .UA
 18 февраля 2009 — В домене .UA зарегистрировано 7000-ное частное доменное имя
 16 ноября 2009 года в ICANN была подана заявка на регистрацию кириллического домена .укр
 13 апреля 2012 — Домен .UA подписан DNSSEC

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Интернет на Украине
Национальные домены верхнего уровня
Появились в 1992 году на Украине